Begerow ist der Familienname folgender Personen:

Dominik Begerow, deutscher Botaniker
Petra Begerow (* 1975), deutsche Tennisspielerin